AVK peut signifier :
 en médecine, antagoniste de la vitamine K, voir anticoagulant oral ;
 le code IATA de l'aéroport d'Arvaikheer en Mongolie.

avk est le code ISO du kotava.